AEGON GB Pro-Series Shrewsbury 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых кортах с хардовым покрытием.

Соревнования прошли в Шрусбери, Великобритания, с 17 по 23 сентября.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Кристина Плишкова (№ 106 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анника Бек выигрывает 4й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре федерации.
 Штефани Фёгеле уступает свой 1й финал в сезоне и 7й за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Весна Долонц выигрывает 2й титул в сезоне и 4й за карьеру в туре федерации.
 Штефани Фёгеле выигрывает 1й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре федерации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 AEGON GB Pro-Series Shrewsbury

 Цикл женских турниров ITF 2012

Великобритания
Теннис
Сентябрь 2012 года
2012